María Alix de Sajonia, duquesa de Sajonia (; Wachwitz, Dresde, 27 de septiembre de 1901 - Hechingen, 11 de diciembre de 1990) fue una princesa alemana, el sexto vástago y tercera hija de Federico Augusto III de Sajonia y su esposa, la archiduquesa Luisa de Austria-Toscana y una hermana menor del príncipe de la Corona Jorge de Sajonia y del margrave Federico Cristián de Meissen. A través de su matrimonio con el príncipe Francisco José de Hohenzollern-Emden, María Alicia era un miembro de la Casa de Hohenzollern-Sigmaringen.

Matrimonio e hijos 
María Alicia contrajo matrimonio con el príncipe Francisco José de Hohenzollern-Emden, hijo del príncipe Guillermo de Hohenzollern y su esposa la princesa María Teresa de Borbón-Dos Sicilias, el 25 de mayo de 1921 en el Palacio de Sibyllenort en Sibyllenort, Silesia, Alemania. María Alicia y Francisco José tuvieron cuatro hijos:

 Carlos Antonio Federico Guillermo Luis María Jorge Manuel Ruperto Enrique Benedicto Tasilo príncipe de Hohenzollern-Emden; nacido el 28 de enero de 1922 en Múnich, Baviera, Alemania; fallecido el 3 de noviembre de 1993 en Hechingen, Baden-Württemberg, Alemania; desposó en Roma, Italia el 15 de agosto de 1951 a Alexandra Afif (16 de noviembre de 1919 - 26 de junio de 1996).
 Meinrado Leopoldo María Federico Cristián Fernando Alberto, príncipe de Hohenzollern-Emden; nacido el 17 de enero de 1925 en Sigmaringen, Baden-Württemberg, Alemania; fallecido el 9 de septiembre de 2009 en Murnau am Staffelsee, Baviera, Alemania; desposó (civilmente) en Frankfurt, Alemania, el 25 de agosto de 1971 y (religiosamente) en Sigmaringen el 11 de septiembre de 1971 a Edina Freijn von Kap-Herr (nacida el 23 de agosto de 1938).
 María Margarita Ana Victoria Luisa Josefina Matilde Teresa vom Kinde Jesu, princesa de Hohenzollern-Emden; nacida el 2 de enero de 1928 en Sigmaringen, Baden-Württemberg, Alemania; fallecida el 4 de agosto de 2006 en Hechingen, Baden-Württemberg, Alemania; desposó (civilmente) en Hechingen el 18 de diciembre de 1965 y (religiosamennte) en el Castillo de Hohenzollern, Hechingen el 18 de diciembre de 1965 al Duque Carlos Gregorio de Meckelmburgo, segundo hijo del duque Jorge de Mecklemburgo, jefe de la Casa de Mecklemburgo-Strelitz.
 Emanuel José María Guillermo Fernando Burkhard príncipe de Hohenzollern-Emden; nacido en Múnich, Baviera, Alemania, el 23 de febrero de 1929; fallecido en Hechingen, Baden-Württemberg, Alemania, el 8 de febrero de 1999; desposó (civil y religiosamente) en el Castillo de Hohenzollern el 25 de mayo de 1968 a Catalina Feodora Adelaida Sabina Sofía Felicita Sieglinde, princesa de Sajonia-Weimar-Eisenach (nacida el 30 de noviembre de 1943), una nieta del último Gran Duque de Sajonia-Weimar-Eisenach (Guillermo Ernesto), divorciados en 1985.

Títulos y estilos 
27 de septiembre de 1901 - 25 de mayo de 1921: Su Alteza Real Princesa María Alicia de Sajonia, Duquesa de Sajonia
25 de mayo de 1921 - 11 de diciembre de 1990: Su Alteza Real Princesa Francisco José de Hohenzollern-Emden, Princesa y Duquesa de Sajonia

Ancestros

Referencias 

 

Casa de Wettin
Princesas de Sajonia
Nacidos en Dresde
Princesas de Hohenzollern-Sigmaringen
Católicos de Alemania